Familia — шестой студийный альбом британской певицы и автора-исполнителя Софи Эллис Бекстор, выпущенный 2 сентября 2016 года на EBGB LLP. Первый сингл из этого альбома «Come with Us» был выпущен 19 июля и прозвучал на таких радиостанциях, как  1 августа и на BBC Radio 2 2 августа.

Продюсером альбома, как и на предыдущем релизе певицы — Wanderlust выступил Эд Харкорт.

Об альбоме 
«Да, это такой сестринский альбом — родственная связь с „Wanderlust“ у него точно есть. Он написан от лица другой героини, другой личности, но можно сказать, что она родом из той же семьи.» — Эллис-Бекстор о своём альбоме.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Софи Эллис-Бекстор
Альбомы на английском языке